Y может означать:
 Y — 25-я буква латинского алфавита.
  — альбом британской рок-группы The Pop Group (1979).
  — альбом испанской певицы Бебе (2009).
 Y. Последний мужчина — комикс издательства Vertigo, выходивший в 2002—2008 годах и награждённый премией Айснера (2008).
 Y — иттрий, химический элемент с атомным номером 39, металл.
 Y — высота, обозначение высоты в 3D и 2D пространстве.
 Поколение Y — поколение людей, родившихся с 1979 по 2004 год.
  — транслитерация названия реки Ы на севере России.
 Y — коммуна во Франции.
  — прежнее название статистически обособленной местности в штате Аляcка, США.

См. также 
 У (значения)